Hase-Brunnen oder Hasen-Brunnen, teilweise auch Hasebrunnen oder Hasenbrunnen steht für

 Hase-Brunnen (Hannover), 1881 errichteter denkmalgeschützter Brunnen vor dem Alten Rathaus der Stadt 
 Hasen-Brunnen (Basel), 1867 in Basel errichteter Trinkwasserbrunnen von Ludwig Burckhardt-Schönauer